

Patronymes 

 Anne-Charles Lorry (1726-1783), médecin français
 Michel-François de Couët du Vivier de Lorry (1727-1803), évêque français
 Henri Lorry (1863-1938), industriel et homme de lettres français

Prénoms 
 Lorry Ayers, actrice canadienne.

Toponymes 
Lorry (ou Lorry-devant-le-Pont), ancienne commune française du département de la Moselle rattachée à Lorry-Mardigny
Lorry-Mardigny, commune française du département de la Moselle
Lorry-lès-Metz, commune française du département de la Moselle

Entreprises 
 Lorry-Rail, société française de commercialisation de services ferroviaires

Voir aussi 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France